Ицхак Меир Альтер известен также под именем Хидуше ха-Рим (1798/1799, Магнушев, Царство Польское, Российская империя — 10 марта 1866 года, Гура-Кальвария, Царство Польское, Российская империя) — раввин, талмудист, основатель и первый цадик хасидской Гурской династии. Сыграл значительную роль в распространении хасидизма на территории российской Польши.

Биография 
Точная дата рождения Ицхака Меира Альтера не установлена (1798 или 1799 год). Ицхак Меир Альтер родился в польском селении Магнушев в семье известного раввина Исраиля Ротенберга, который был потомком раввина и еврейского поэта Меира из Ротенбурга. Ицхак Меир Альтер обучался у Исроэля Хопштейна из Козенице, Симхи Бунима из Пшисухи и Менахема Мендла Моргенштерна из Коцка. В 1811 году Ицхак Меир Альтер женился на Фейгеле Липшиц и поселился в Варшаве. У них родилось родилось 14 детей, большинство из которых умерли во младенчестве, кроме трёх дочерей и сына Авраам Мордехай, который успел 2 раза жениться, но умер в 1855 при жизни отца.

Подозревался российскими властями в поддержке Польского восстания 1830 года. По этой причине поменял фамилию Ротенберг на Альтер.

С 1843 года Ицхак Меир Альтер был почётным членом варшавского раввината. Его усилиями в Варшаве были построена синагога и основана иешива.

После смерти Менахема Мендела Моргенштерна в 1859 году его последователи стали собираться возле Ицхака Меира Альтера. 1859 год стал считаться годом основания гурской хасидской династии.

Во время своей деятельности Ицхак Меир Альтер призывал к углублённому изучению Торы, не признавал чудес и не принимал пожертвований. Несмотря на то, что Ицхак Меир Альтер был бескомпромиссным сторонником сохранения еврейских традиций, но принимал некоторые идеи Хаскалы.

Ицхак Меир Альтер умер 10 марта 1866 года и был похоронен на еврейском кладбище в Гуре-Кальварии.

Так как сын умер при жизни и внук был  еще совсем юным, преемником Ицхака Меира Альтера стал Генох Гених Коген Левин из Александра.

Сочинения 
После его смерти в 1875 году в Варшаве была издана книга его наставлений «Chidusze ha-Rim», которая считается до сих пор одним из важнейших сочинений по иудейскому ритуалу и учебников в иешиве. Ицхак Меир Альтер также является автором нескольких томов толкования Талмуда.

 Chidushei HaRim, Choshen Mishpat часть 1 часть 3
 Chidushei HaRim, Torah
 Chidushei HaRim, Bava Batra
 Chidushei HaRim, Bava Metzia
 Chidushei HaRim, Bava Kama
 Chidushei HaRim, Shavuot
 Chidushei HaRim, Gittin
 Chidushei HaRim, Ketubot
 ''Chidushei HaRim, Pirkei Avot

Литература 
 Encyclopedia Judaica, Bd. 7, стр. 785.
 Alina Cała, Hanna Węgrzynek, Gabriela Zalewska: Historia i kultura Żydów polskich. Słownik. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 2000. ISBN 83-02-07813-1.

Ссылки 
 Rabbi Yitzchak Meir Rothenberg Alter (The Chiddushei HaRim) 

Хасидские цадики
Раввины Польши